Горжава () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Горжава, Милослав (род. 14 августа 1961, Кладно) — бывший чешский хоккеист, защитник.
 Горжава, Томаш (род. 29 мая 1988, Брно, Чехословакия) — чешский футболист, полузащитник.